Ли́сья Поля́на — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области России. Административный центр муниципального образования Лисьеполянский сельсовет.

География 

Посёлок расположен в верховьях реки Чернейка в 20 км к северо-северо-востоку от Бузулука. Расстояние до областного центра — 328 км.

Недалеко от западной окраины посёлка проходит автодорога Бузулук — Бугуруслан.

Население

История 
Основана в 1927 году выходцами из села Сухоречка, Ярыгины, Литвиновы, Овиновы. Они обжили место в 20 км от Булузука к северо-востоку, основали отруб «Лисья поляна».

Достопримечательности 
Обелиск воинам-землякам, погибшим на фронтах ВОВ в 1941—1945 гг.
 К западу от посёлка растут Лисьеполянские реликтовые сосны - ботанический памятник природы.

Учреждения социальной сферы 
 Муниципальное образовательное учреждение «Лисьеполянская основная общеобразовательная школа».
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад „Теремок“.
 УФПС Оренбургской области филиал ФГУП „Почта России“».
 Сельский Дом культуры.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района